Lluís Puig peut désigner :
 (1886-1960), avocat et homme politique catalan ;
  (1932-), juriste catalan ;
 Lluís Maria de Puig i Olivé (1945-), homme politique et historien catalan ;
  (1894-1984), peintre et dessinateur ;
 Lluís Puig i Gordi (1959-), homme politique catalan.